Ю́рій Іва́нович Борбу́цький (  — ) — солдат Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Закінчив середню школу Нового Села, Хмельницький кооперативний технікум.

З весни 2014-го — солдат 4-го окремого батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади, на фронт пішов добровольцем. Провів у зоні бойових дій майже рік; ніс службу, зокрема, по охороні об'єктів, у Маріуполі, Краматорсьу, Артемівську.

На фронті писав вірші, відіслав 27 в Новосільську бібліотеку, публікувались у районній газеті «Вперед».

17 травня мав повернутися додому, планував поїхати з дітьми у Карпати. 14 травня 2015-го загинув під час переправи через річку Сіверський Донець біля села Брусівка.

Похований на кладовищі Нового Села 20 травня 2015-го.

Без Юрія лишилися батько, брати, донька й син.

Вшанування 
 в Ужгороді відкрито меморіальний знак на площі ім. майора В. Постолакі, занесене й ім'я Юрія Борбуцького
 У травні 2016 року на фасаді ЗОШ Нового Села відкрито меморіальну дошку Юрію Борбуцькому.

Джерела 
 Борбуцький Юрій Іванович 
 Український Меморіал
 Шановний Міша, ти — терорист 

Уродженці Ярмолинецького району
Померли в Лиманському районі (Донецька область)
Поховані в Ярмолинецькому районі